

Населені пункти та їхні частини

 Ґоля — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоля — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоля — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Ґоля — село в гміні Шліхтинґова Всховського повіту Любуського воєводства
 Ґоля — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ґоля — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґоля — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Ґоля — село в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ґоля — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Ґоля — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ґоля — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Ґоля — осада в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки